Miejscowości w Irlandii:
 Fairview – dzielnica Dublina
Miejscowości w Kanadzie:
 Fairview – miasto w prowincji Alberta
Miejscowości w USA:
 Fairview – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Cullman
 Fairview – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Fairview – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Walker
 Fairview – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Fairview – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Fairview – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Kenton
 Fairview – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Todd
 Fairview – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Fairview – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Richland
 Fairview – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Fairview – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Fairview – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Fairview – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Fairview – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union
 Fairview – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe
 Fairview – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Fairview – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Major
 Fairview – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Multnomah
 Fairview – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Fairview – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Fairview – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Williamson
 Fairview – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 Fairview – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Sanpete
 Fairview – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Marion
 Fairview – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Mecklenburg
 Fairview – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fayette
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sheridan
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clay
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Mellette
 Fairview (ang. Fairview Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington

Fikcyjne miejscowości:
 Fairview – fikcyjne miasto w serialu Gotowe na wszystko